Conida is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Arthoniaceae. Het lectotype is Conida clemens. Later is deze soort heringedeeld naar het geslacht Arthonia als Arthonia clemens.

Soorten 
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht 20 soorten (peildatum september 2021):

Arthoniaceae
Schimmelgeslacht